Коляденко — фамилия:
 Коляденко, Александр Иванович (1890—1918) — российский революционер, большевик.
 Коляденко, Дмитрий Валерьевич (род. 1971) — украинский хореограф, танцовщик, шоумен, телеведущий и певец.
 Коляденко, Елена Евгеньевна (род. 1973) — украинский хореограф, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер.
 Коляденко, Ирина Владимировна (род. 1998) — украинская спортсменка, борец вольного стиля.